Apostolo di Gesù Cristo
Apostolo (nome)
Apostolo (mormonismo)
Apostolo (Apostle) – film del 2018 diretto da Gareth Evans